Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Sergi Bruguera che ha battuto in finale Karel Nováček 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Sergi Bruguera (campione)
 Thomas Muster (semifinali)
 Karel Nováček (finale)
 Wally Masur (secondo turno)

 Cédric Pioline (primo turno)
 Arnaud Boetsch (primo turno)
 Marc Rosset (secondo turno)
 Marcos Ondruska (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1993
ATP Tour 1993